Campaspero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campaspero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Campaspero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar